«José María Gómez» es el conjunto, del nombre propio compuesto José-María y el apellido Gómez, que puede referirse a:

Personajes 
 José María Gómez de Fonseca (1799-1843), médico argentino;
 José María Gómez del Barco (1901-1936), aviador español militar;
 José María Gómez Sanjurjo (1930-1988), poeta y escritor paraguayo;
 José María Gómez (19??-), escritor argentino;
 José María Gómez Valero (1976-), escritor español;
 José María Gómez Holgado (1985-), baloncestista español;
 ...